A 21 141-es számú mellékút egy bő négy kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát és a Mátra határvidékén.

Nyomvonala 

A 21 143-as útból ágazik ki, annak 2+400-as kilométer-szelvénye közelében, Mátraverebély külterületén. Északkelet felé indul, de körülbelül egy kilométer megtétele után nyugatnak fordul. 2,5 kilométer után átlép Bátonyterenye külterületére, és Szúpatak külterületi városrész központjában ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,281 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 18. 

21141
Mátraverebély
Bátonyterenye